Evciler (district), een district van de Turkse provincie Afyonkarahisar
Evciler (stad), de hoofdplaats van het district